Wangu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Wangu (socken), Sichuan, 
 Wangu (köpinghuvudort i Kina), Chongqing, 

Robotskapade Kinaförgreningar